Reino de Jaén puede referirse a:

Taifa de Jaén, reino andalusí del siglo XI; o
Reino de Jaén (Corona de Castilla), jurisdicción territorial de la Corona de Castilla desde el siglo XIII hasta 1833.